R08 steht für:
 HMS Hardy (R08), britischer Zerstörer der V-Gruppe, siehe S- bis W-Klasse
 HMS Bulwark (R08), britischer leichter Flugzeugträger der Centaur-Klasse (1947)
 HMS Queen Elizabeth (R08), britischer Flugzeugträger der Queen-Elizabeth-Klasse

Siehe auch:
 R8